

Жінки 
 Кіндзерська Ірина Миколаївна (* 1991) — українська та азербайджанська спортсменка.

Чоловіки 
 Кіндзерський Аполлоній (1861—1939) — польський живописець.
 Кіндзерський Валерій Валерійович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Кіндзерський Юрій Іванович (* 1966) — український підприємець. Президент ФК «Львів» у 2006—2011 роках.

Див. також 
 Кендзерський